Смирдан () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Смирдан.
 Смирдан () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Смирдан.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Сухареу.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бредяну.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бечу.
 Смирдан () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Чуперченій-Ной.